Verstappen puede referirse a:
 Annemarie Verstappen (n. 1965), nadadora neerlandesa;
 Jos Verstappen (n. 1972), expiloto de Fórmula 1 neerlandés;
 Max Verstappen (n. 1997), piloto de Fórmula 1 neerlandés, hijo del anterior.
Van der Stappen:
 Charles van der Stappen (n. 1843 f. 1910), escritor belga.